Lamentación sobre Cristo muerto es una escena evangélica representada en el arte por:

 Autor: Sandro Boticelli
  Piedad con san Jerónimo, san Pablo y san Pedro, 1490-1492, de la Alte Pinakothek de Múnich;
  Piedad, 1492-1495, del Museo Poldi-Perozzi de Milán;
 Autor: Giotto
 Lamentación sobre Cristo muerto, h. 1305-1306, Capilla de los Scrovegni, Padua;
 Autor: Andrea Mantegna
 Lamentación sobre Cristo muerto, 1457-1501, Pinacoteca de Brera, Milán.